Лос Вела има више значења:

 Лос Вела (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Вела (Момас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику